Amerikai Egyesült Államok
Pacific (Kalifornia)
Pacific (Missouri)
Pacific (Washington)
Pacific (Wisconsin)
Pacific megye, Washington